Николай Сергеевич Александров (8 марта 1902, Санкт-Петербург, Российская Империя — 12 декабря 1964, Москва) — советский военно-политический деятель, генерал-майор авиации (22.02.1944).

Биография 
Родился 8 марта 1902 года в Санкт-Петербурге в рабочей семье. Русский. Окончил 7 классов школы в Петрограде.

Военная служба

Межвоенные годы 
10 апреля 1924 года призван на военную службу в РККА политбойцом, в сентябре того же года окончил краткосрочные курсы политруков при 11-й стрелковой дивизии Ленинградского военного округа и продолжил службу в 33-м стрелковом полку той же дивизии на должностях: политрук роты, а с мая 1928 г. ответственный секретарь партбюро полка. Член ВКП (б) с 1925 года. С февраля 1929 года — старший инструктор по организационно-партийной работе политотдела 1-й авиабригады, с мая 1930 г. военный комиссар 56-й авиационной эскадрильи той же авиабригады ЛВО, с ноября 1930 г. вновь старший инструктор политотдела. В мае 1932 года сдал экзамены за Пехотную школу и Школу летнабов. С июля 1932 года — старший инструктор по ВВС, инспектор и начальник отдела Политуправления Морских сил Чёрного моря. С июня 1933 года — начальник сектора авиации, с февраля 1935 года — инструктор по ВВС Политуправления Черноморского флота.

С сентября 1938 года — военный комиссар 58-й отдельной авиаэскадрильи Балтийского флота. С января 1939 года — начальник политотдела ВВС Балтийского флота и 9-й авиабригады. В ноябре 1939 года, с началом Советско-финляндской войны — военный комиссар 8-й бомбардировочной авиационной бригады Балтийского флота, принимает участие в боевых действиях. 21 апреля 1939 года, за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом доблесть и мужество, полковой комиссар Александров был награждён орденом Красного Знамени.

Великая Отечественная война 
С началом войны в прежней должности. В первые же дни части бригады приняли бой против немецких войск, добившись немалых успехов. Во многом благодаря её действиям немецкие части группы армий «Север» не смогли дойти к первой половине августа до южного берега Финского залива и перерезать пути сообщения между Ленинградом и Таллином. Уже за первый год боевых действий она нанесла ряд ударов по крупным военно-промышленным и стратегическим центрам Германии и её союзницы Финляндии — Берлину, Мемелю, Данцигу, Кёнигсбергу, Штеттину, Хельсинкам, Турку, Котке. В результате действий лётчиков бригады за этот год враг потерял 8 боевых кораблей, 21 транспорт, 10 катеров, 29 портовых складов, 9 заводов, 2 складов с нефтепродуктами, 36 железнодорожных станций, 23 боевых складов, 61 полевое орудие, 552 танка, 123 самолёта и более 11 тысяч солдат и офицеров. За что бригадный комиссар Александров был награждён вторым орденом Красного Знамени.

С июня 1942 года — военный комиссар Особой морской авиагруппы ВМФ Северного флота. В связи с введением в октябре 1942 г. в Вооружённых силах СССР единоначалия и отменой института военных комиссаров в конце 1942 г. переаттестован в полковника. С ноября 1942 года — заместитель по политчасти командующего и начальник политотдела ВВС Северного флота. С 22 февраля 1944 года — генерал-майор авиации. Находясь на этой должности принимал участие в разработке и осуществлении всех боевых операций Северного флота, за что был награждён орденом Нахимова I степени.

С первого до последнего дня войны авиаторы-североморцы одним из руководителей которых был Александров успешно решали боевые задачи воздушной разведки, прикрытия аэродромов, ВМБ и портов СФ. Они наносили удары по военным и промышленным объектам, конвоям и боевым кораблям противника в Заполярье, защищали свои коммуникации и содействовали приморскому флангу сухопутных войск.

Послевоенное время 
С июня 1945 года — заместитель по политчасти командующего и начальник политотдела ВВС Балтийского, а с февраля 1946 года — Юго-Балтийского флотов. С августа 1946 года — слушатель Особой группы Высших курсов усовершенствования политсостава. После окончания курсов, с декабря 1947 года — начальник политотдела ВВС 4-го ВМФ. С июня 1950 года — заместитель по политчасти командующего авиацией ВМФ СССР. С 15 ноября 1956 года генерал-майор авиации Александров в запасе по болезни.

После увольнения с военной службы проживал в Москве, занимался общественной деятельностью.

Скончался 12 декабря 1964 года. Похоронен на Головинском кладбище в Москве.

Воинские звания 
Полковой комиссар

Бригадный комиссар — 03.09.1941

Полковник — 1942

Генерал-майор авиации — 22.02.1944

Награды 
 орден Ленина (20.06.1949);
 четыре ордена Красного Знамени (21.04.1940, 23.10.1942, 03.11.1944, 30.04.1954);
 орден Нахимова I степени (28.06.1945);
 орден Отечественной войны I степени (02.11.1944);
 орден Отечественной войны II степени (22.07.1944);
 орден Красной Звезды (24.07.1943)
 медали в том числе:
 «За оборону Ленинграда» (18.11.1943);
 «За оборону Советского Заполярья» (1945);
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (10.07.1945)

Семья 
Жена Александрова Софья Игнатьевна (20.08.1902 — 02.01.1952);

Сын Александров Сергей Николаевич (12.01.1926 — 06.02.1986) — участник Великой Отечественной войны с 21 мая 1942 года, капитан.

Дочь Александрова Нинель Николаевна 1941 года рождения.

Литература 
 
 
 Авиаторы на страже Заполярья. Краткая справка по истории авиации КСФ. Мурманск, 1966;
 Иванов П. Н. Крылья над морем. М., 1973. С. 215;
 Бойко B. C. Крылья Северного флота. Мурманск, 1976. С. 127, 193;
 Козлов И. А., Шломин B. C. Краснознаменный Северный флот. Изд. 3-е, исправ. и доп. М., 1983;
 Артемьев А. М. Морская авиация России. М., 1996. С. 148, 152.
 Архив: ЦВМА, личные дела № 1143; ф, 3, on, 1, д. 512, л. 205; д. 796, л. 26-28; д. 809, л. 10.

Примечания

Ссылки 
 АЛЕКСАНДРОВ Николай Сергеевич(1902—1964)
 © 2015—2018 Элита Вооруженных сил!
 Генерал-майор авиации Александров Н. С.
 ОБД «ПОДВИГ НАРОДА»
 Орден Нахимова — редчайшая советская флотская награда времен Второй мировой войны

Члены КПСС
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Воевавшие в ВВС СССР во время Великой Отечественной войны
Воевавшие в ВМФ СССР во время Великой Отечественной войны
Политработники Великой Отечественной войны
Участники битвы за Ленинград
Участники Мурманской операции (1941)
Участники обороны Заполярья
Участники Петсамо-Киркенесской операции
Похороненные на Головинском кладбище